Venezuela puede referirse a:

Venezuela, país de Sudamérica.

Asimismo, puede referirse a las siguientes localidades y divisiones administrativas:
Venezuela, municipio de Cuba.
Venezuela, plaza del Distrito Capital de Venezuela.
Venezuela, estación de subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Venezuela, isla fluvial del departamento de Bolívar, al norte de Colombia.

También, puede hacer referencia a los siguientes Estados o periodos históricos:
Capitanía General de Venezuela, periodo histórico venezolano previo a la independencia.
Provincia de Venezuela, entidad territorial que comprendía el norte del actual país.
Distrito del Norte o de Venezuela, entidad territorial que comprendía la región norte (actual Venezuela) de la Gran Colombia.
Primera República de Venezuela, periodo histórico venezolano ocurrido entre 1810 y 1812.
Segunda República de Venezuela, periodo histórico venezolano ocurrido entre 1813 y 1814.
Tercera República de Venezuela, periodo histórico venezolano ocurrido entre 1817 y 1819 durante la Guerra de Independencia.
Estado de Venezuela fue el nombre oficial de Venezuela entre 1830 y 1864.
Estados Unidos de Venezuela fue el nombre oficial de Venezuela entre 1864 y 1953.
República de Venezuela, periodo histórico ocurrido entre 1953 y 1999.

Además, puede referirse a:
Venezuela, canción compuesta por Pablo Herrero y José Luis Armentero.
Venezuela, equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional hoy conocido como Tiburones de La Guaira.
(9357) Venezuela, un asteroide descubierto en el Observatorio Astronómico Nacional de Llano del Hato.
Banco de Venezuela, banco estatal venezolano.